László Papp kan syfta på bland andra:

* László Papp (1903–1973), ungersk arkeolog
 László Papp (1905–1989), ungersk brottare
 László Papp (1926–2003), ungersk boxare
 László Papp (född 1946), ungersk entomolog
 Papp László Budapest Sportaréna, en multiarena i Budapest, Ungern